Lightning Bolt – złącze komputerowe
 Lightning Bolt – amerykański zespół muzyczny
 Lightning Bolt – album grupy Pearl Jam